Die Nemzeti Bajnokság 2015/16, offiziell auch OTP Bank Liga nach dem Sponsor OTP Bank genannt, war die 115. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. Juli 2015 und endete am 30. April 2016.

Ferencváros Budapest sicherte sich den 29. Meistertitel vor Titelverteidiger Videoton FC.

Modus 
Im Gegensatz zur vorigen Spielzeit wurde zwischen den 12 Teams nun jeweils drei statt zwei Partien ausgetragen. Dadurch absolvierte jede Mannschaft im Verlauf der Saison 33 Spiele. Die Teams, die in der vergangenen Saison die Plätze 1 bis 6 belegten, hatten insgesamt 17 Heimspiele, die anderen sechs Mannschaften dementsprechend 16 Heimspiele. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16